

Patronymes 
 Carl Frederick Fallén, botaniste et entomologiste suédois (1764-1830).

Cinéma 

 , titre original du Témoin du mal, film américain de Gregory Hoblit sorti en 1998 ;
 Fallen, film austro-allemand de Barbara Albert sorti en 2006 ;
 , film fantastique américano-hongrois de Scott Hicks sorti en 2015.

Télévision 

 , mini-série américaine diffusée du  au  sur  ;
 , titre original de Retour aux sources (1/2),  épisode de la  de  ;
 , titre original de Chutes,  épisode de la  saison de .

Littérature 

 , roman de  publié en 2004 ;
 , roman de Lauren Kate publié en 2009 ;
 , roman de Karin Slaughter publié en 2011.

Musique

Chanson 

 , single de Toyah sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;
 , chanson de Mýa présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sarah McLachlan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Volbeat présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Burzum sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Stryper sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Autre 

 , personnage de l'univers .
 FalleN, de son vrai nom Gabriel Toledo, joueur brésilien de Counter-Strike: Global Offensive.

Homonymie de titre